Burgsdorf bezeichnet:

 Burgsdorf, Ortsteil der Lutherstadt Eisleben, Landkreis Mansfeld-Südharz, in Sachsen-Anhalt
 Burgsdorf (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Burgsdorf, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Berjosowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Podhradí u Luhačovic, Gemeinde in Tschechien
 Podhradní Lhota, Gemeinde in Tschechien

Burgsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold von Burgsdorf († 1485), Bischof des Bistums Brandenburg
 Ludwig von Burgsdorf († 1490), Bischof von Lebus

Siehe auch:
 Burgdorf
 Burgsdorff
 Burxdorf
 Borgsdorf
 Burgersdorp